Унаи ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Унаи. Население составляет 81 245 человек на 2006 год. Занимает площадь 8 463,579 км². Плотность населения — 9,6 чел./км².

История 
Город основан 31 декабря 1943 года.

Невдалеке от Унаи находится памятник первобытного наскального искусства — пещера Жентиу.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 787.099.626,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 9.687,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,812 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Галерея 

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс